Йол:

Топоним
 Йол — малый город в Ирландии, находится в графстве Корк (провинция Манстер).
 Йол — малый город в Индии.
  — джамоат района Шамсиддин Шохин Таджикистана
 Йол — административный центр джамоата  района Шамсиддин Шохин Таджикистана
 Йол — река в Крыму, приток Бельбека.

Фамилия
 Йол, Мартин (род. 1956) — нидерландский футбольный тренер.

Другое
 Йол (или иол) — тип косого вооружения двухмачтового судна, у которого бизань-мачта располагается в корму от головки руля.
 «Йол» — крик в игре The Elder Scrolls V.

См. также 
 Иол (значения)